Supercoppa italiana 2009 () var en match mellan vinnarna i Serie A 2008/2009, Internazionale och vinnarna i Coppa Italia 2008/2009, Lazio. Matchen spelades på Pekings Nationalstadion i Peking, Kina. Lazio vann matchen med 2–1 och vann turneringen för tredje gången.

Matchen

Referenser

Fotnoter 

2009
2009 i Italien
Fotbollsåret 2009
Sport i Peking